Die Abkürzung MSFC bezeichnet:

 Marshall Space Flight Center, Forschungszentrum der NASA
 Multiple Sclerosis Functional Composite, Leistungsskala zur Beurteilung des Schweregrades der Behinderungen bei Multiple-Sklerose-Patienten

MSFC